Michael Seaton ist der Name folgender Personen:

* Michael Seaton (Fußballspieler) (* 1996), jamaikanischer Fußballspieler
 Michael J. Seaton (1923–2007), britischer Mathematiker, Physiker und Astronom